Жумалы:

Казахстан 
 Жумалы — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Жумалы — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Река 
 Жумалы — река в Республике Алтай.